Валу́евское — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Самолуковской волости.

Расположена в 10 км к югу от райцентра Локня на автодороге на Великие Луки (). На востоке примыкает к волостному центру, деревне Крестилово.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 193 жителей.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Алексеевской волости.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района
Валуевское состоит из несколько деревень,две из них Крестилово,Козино.